Love It to Death – trzeci studyjny album zespołu Alice Cooper z 1971 roku.

W 2003 album został sklasyfikowany na 460. miejscu listy 500 albumów wszech czasów magazynu Rolling Stone.

Lista utworów

Przypisy 

Albumy Alice Coopera
Albumy Straight Records
Albumy Warner Bros. Records
Albumy muzyczne wydane w roku 1971
Albumy wyprodukowane przez Boba Ezrina